Daniel Stålhammar kan syfta på:

 Daniel Stålhammar (1901–1978), svensk läkare och tandläkare
 Daniel Stålhammar (1940–2012), svensk neurokirurg
 Daniel Stålhammar (född 1974), svensk fotbollsdomare